Игорь Дмитриевич Волотовский (род. , Минск) — советский и белорусский учёный-биофизик. Академик Национальной академии наук Беларуси (1994; чл.-кор. с 1986), доктор биологических наук (1980), профессор (1990). Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1999).

Биография 
Окончил Минский медицинский институт (1962). С 1964 г. в Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР (с 1974 г. Институт фотобиологии АН БССР, с 2004 г. - Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси). С 1983 г. заместитель директора по научной работе, в 1984—1985 гг. в. а. директора, в 1985—2010 гг. директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, одновременно с 1988 г. профессор Белгосуниверситета. С 1997 г. вице-президент НАН Беларуси, с мая по октябрь 2001 г. исполлнял обязанности Председателя Президиума НАН Беларуси. С 2002 по 2014 года. академик-секретарь Отделения биологических наук Национальной академии наук Беларуси. С сентября 2020 г. - главный научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии клетки Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

Научная деятельность 
Работы в области мембранной биофизики, фотобиологии, геномики и протеомики. Им изучены закономерности биологического действия света на уровне мембранных структур растительных и животных систем и сформулирована концепция о структурно-мембранном контроле фотобиологических процессов в клетке на примере функционирования фоторецепторного и фотосинтетического аппаратов, получившая всестороннее экспериментальное обоснование в его исследованиях и работах других авторов и положило основу новому оригинальному направлению. Им разработаны также универсальные схемы трансформации в клетке слабых физических и химических сигналов в биологический эффект, что реализуется с участием ионов кальция и циклических мононуклеотидов.

Автор более 300 научных работ, в том числе 4 монографий, учебного пособия.

Основные работы 
 Введение в молекулярную фотобиологию. Мн.: Наука и техника, 1971 (совм. с. С. В. Коневым).
 Фотобиология. 2 изд. Мн.: БГУ, 1973 (совм. с. С. В. Коневым).
 Структурная динамика фоторецепторного аппарата. Мн.: Наука и техника, 1986 (совм. с. С. В. Коневым).
 Фитохром — фоторегуляторный рецептор растений. Мн.: Наука и техника, 1992.

Награды 
 Государственная премия Республики Беларусь 1992 г. за цикл работ «Люминесценция белков и ее использование в научных исследованиях и практике».
 Заслуженный деятель науки Республики Беларусь 1999 г. 
 Премия академий наук Украины, Беларуси и Молдовы 2001 г.
 Орден Почёта 2009 г.

Ссылки 
 
 Волотовский Игорь Дмитриевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Академики Национальной академии наук Беларуси
Доктора биологических наук
Кавалеры ордена Почёта (Белоруссия)
Заслуженные деятели науки Республики Беларусь
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Родившиеся 25 октября
Родившиеся в 1939 году
Биологи Белоруссии
Учёные Белоруссии
Биофизики СССР